Купата на футболната лига 2010/11, позната като Карлинг Къп поради спонсорството на Карлинг, е 51-вият сезон на Купата на футболната лига, английски турнир с директни елиминации за топ 92-та клуба.

Всеки сезон носителят на Купата на лигата – като носителят на ФА Къп – получават място в Лига Европа за следващия сезон. Въпреки това има случаи, когато носителят вече се е класирал за европейски турнир чрез позицията им в лигата или спечелването на друга купа, тогава тяхното място в Лига Европа е дадено на следващия отбор в лигата, който не се е класирал за евротурнир.

Манчестър Юнайтед са настоящият шампион за втори пореден сезон.

Първи кръг 
Тегленето за първи кръг е на 16 юни 2010, като мачовете се играят два месеца по-късно в седмицата на 9 август 2010.

Бърнли и Хъл Сити пропускат първия кръг като най-високо поставените отбори във футболната лига поради местата им в лигата предишния сезон. Другите 70 от 72-та отбора от футболната лига участваха в първия кръг, разделени на Северна и Южна секция. Всяка секция бе разделена на урни с поставени и непоставени отбори. Ранкът на клуба зависи от мястото им във футболната лига 2009/10.

1 Резултат след 90 минути.

Втори кръг 
13-те отбора от Висшата лига, които не участват в европейски турнири ще вземат участие в този етап заедно с победителите от първия кръг плюс Бърнли и Хъл Сити, който пропускат първи кръг. Ако след редовните 90 минути има равенство, то следват продължения и ако резултата е още равен – дузпи. От втори кръг нататък, отборите вече не се разделят географски. Тегленето за втори кръг бе на 12 август 2010, след като приключиха всички мачове от първи кръг, а мачовете от втори кръг се играха в седмицата на 23 август 2010.

1 Резултат след 90 минути

Трети кръг 
Седемте отбора от Висшата лига, които участват в евротурнирите ще вземат участие на този етап, заедно с победителите от втория кръг. Тегленето за третия кръг бе на 28 август 2010, след като се изиграха всички мачове от втори кръг. Мачовете ще се играят в седмицата на 20 септември 2010.

1 Резултат след 90 минути

Четвърти кръг 
Тегленето за четвърти кръг ще се проведе след изиграването на всички мачове от трети кръг, на 25 септември 2010 и мачовете ще се играят в седмицата на 25 октомври 2010.

1Резултат след 90 минути

Пети кръг 
Испуич Таун е участникът от най-долна дивизия на този етап от турнира, а след като всички отбори от Чемпиъншип отпадат, се присъединяват тимовете от Висшата лига Арсенал, Астън Вила, Бирмингам Сити, Манчестър Юнайтед, Уест Бромич Албиън, Уест Хям Юнайтед и Уигън Ателтик. Тегленето за пети кръг се провежда на 30 октомври 2010, а мачовете се игрят на 30 ноември и 1 декември 2010.

1 Резултат след 90 минути

Полуфинали 
Тегленето за полуфиналите е на 1 декември. Всички отбори игрят по два мача – един като домакин и един като гост. Първите мачове са в седмицата на 10 януари 2011, а вторите – на 24 януари 2011.

Първи кръг

Втори кръг 

Арсенал печели с общ резултат 3 – 1.

Бирмингам Сити печели с общ резултат 4 – 3.

Финал 

Финалът се играе на Уембли, Лондон на 27 февруари 2011.

Парична награда 
Паричната награда е награждавана от Футболната лига. Носителят на купата на лигата печели £100 000, а вицешампиона – £50 000. Загубилите на полуфиналите получават по £25 000.

Външни препратки 
 Официален сайт на Карлинг Къп 
 Новини за Карлинг Къп във football-league.co.uk
 Карлинг Къп в bbc.co.uk

Футбол в Англия по сезон